Quattro navi della US Navy sono state battezzate New Hampshire, in onore del 9º Stato dell'Unione.

 – impostata come vascello di linea con 74 cannoni nel 1819 con il nome di USS Alabama. Pronta per il varo già nel 1825 rimase in deposito fino al 1863, ribattezzata USS New Hampshire il 28 ottobre 1963 fu varata nel 1864 per essere impiegata come nave deposito. Ribattezzata USS Granite State nel 1904 (Granite State è uno dei soprannomi del New Hampshire)
 – nave da battaglia  varata nel 1906
 – nave da battaglia  la cui costruzione venne autorizzata il 19 luglio 1940; costruzione sospesa indefinitamente prima di essere definitivamente cancellata il 21 luglio 1943 
 – sottomarino nucleare d'attacco  varato nel 2008

New Hampshire